Shulgin, bzw. Schulgin, weibliche Form Schulgina ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Shulgin (1925–2014), amerikanischer Chemiker und Pharmakologe
 Alexei Schulgin (* 1963), russische Medienkünstler; siehe 386 DX
 Arina Wladimirowna Schulgina (* 1991), russische Triathletin
 Lydia Schulgina (1957–2000), russische und deutsche Künstlerin, Bildhauerin und Buchillustratorin